Stanisław Osada (1869–1934) – działacz i historyk polonijny
 Stanisław Marian Osada (ur. 1869) – kapitan Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości, KW (trzykrotnie) i Srebrnym KZ (dwukrotnie)

Przypisy